Naakka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Naakka (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Naakka (ö), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar